«Если бросить камень вверх» — российский короткометражный мультфильм 1993 года. По стихотворению Андрея Усачёва.

Первый из трёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 26.

Сюжет 
Мультфильм-фантазия, про то, что будет если бросить вверх камень.

Отрывок из стихотворения:

Если бросить камень вверх —Высоко-высоко,
Полетит он прямо вверх —Высоко-высоко,
Выше крыш и птичьих гнёзд,Долетит до самых звёзд
И СВАЛИТСЯ ПРЯМО НА ГОЛОВУ КАКОМУ-НИБУДЬ ИНОПЛАНЕТЯНИНУ!— Это кто там хулиганит
Высоко в вышине?Это кто там бросил камень
''Прямо на голову мне?

Автор: Андрей Усачёв

Съёмочная группа

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 

Рисованные мультфильмы России 1993 года
Короткометражные мультфильмы России 1990-х годов
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Весёлая карусель